Atsushi Matsuura ist der Name folgender Personen:

* Atsushi Matsuura (Fußballspieler, 1981) (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Atsushi Matsuura (Fußballspieler, 1982) (* 1982), japanischer Fußballspieler